Walkertshofen ist der Ortsname von

 Walkertshofen, Gemeinde im Landkreis Augsburg, Bayern
 Walkertshofen (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Walkertshofen (Erdweg), Ortsteil der Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern